Die Zwergschlangen (Calamariinae) sind eine in Südostasien verbreitete Unterfamilie der Nattern (Colubridae). Die größte Gattung bilden die Eigentlichen Zwergschlangen (Calamaria).

Merkmale und Lebensweise 
Die Zwergschlangen haben eine Gesamtlänge bis etwa 30 cm und einen kleinen Kopf. Die Augen sind klein mit runden Pupillen. Das Augenloch wird nur durch das Stirnbein und das Parasphenoid geformt. Das Scheitelbein ist nicht beteiligt. Die bei Nattern im Allgemeinen vorhandenen 8 Kopfschilde fehlen bei den Zwergschlangen meist. Die Schlangen besitzen Gaumenzähne und haben nach hinten kleiner werdende Unterkieferzähne.

Sie ernähren sich hauptsächlich von Regenwürmern und am Boden lebenden Insekten.

Verbreitungsgebiet 
Die Zwergschlangen sind in Südostasien in der tropischen Klimazone verbreitet.

Gattungen 
Die Unterfamilie enthält 7 Gattungen und 94 Schlangenarten (Stand Juli 2021):
 Eigentliche Zwergschlangen (Calamaria [[Friedrich Boie|, 1827) – 65 Arten
 Calamorhabdium , 1898 – 2 Arten
 Collorhabdium , 1931 – 1 Art
 Etheridgeum , 1988 – 1 Art
 Gebirgszwergnattern (Macrocalamus , 1864) – 8 Arten
 Zwergwühlnattern (Pseudorabdion , 1862) – 15 Arten
 Rabdion , 1853 – 2 Arten

Äußere Systematik 
Nach Zaher et al. ergibt sich folgende äußere Systematik mit acht Unterfamilien der Nattern:

Weblinks

Einzelnachweise